Nationalförsamling kan syfta på eller vara namn på lagstiftande församlingar i självständiga stater eller i regioner med självstyre:

 Nationalförsamling– den andra kammaren i en lagstiftande församling som tillämpar ett tvåkammarsystem, se Underhus

Självständiga stater 
 Afghanistans nationalförsamling
 Algeriets nationalförsamling
 Armeniens nationalförsamling
 Azerbajdzjans nationalförsamling
 Bahrains nationalförsamling
 Belizes nationalförsamling
 Benins nationalförsamling
 Bhutans nationalförsamling
 Bhutans nationalförsamling
 Botswanas nationalförsamling
 Bulgariens nationalförsamling
 Burkina Fasos nationalförsamling
 Burundis nationalförsamling
 Cape Verdes nationalförsamling
 Centralafrikanska republikens nationalförsamling
 Djiboutis nationalförsamling
 Elfenbenskustens nationalförsamling
 Eritreas nationalförsamling
 Ecuadors nationalförsamling
 Frankrikes nationalförsamling
 Gabons nationalförsamling
 Gambias nationalförsamling
 Greklands nationalförsamling
 Guinea-Bissaus nationalförsamling
 Guineas nationalförsamling
 Haitis nationalförsamling
 Indiens nationalförsamling
 Jordaniens nationalförsamling
 Kambodjasnationalförsamling
 Kameruns nationalförsamling
 Kenyas nationalförsamling
 Demokratiska Republiken Kongos nationalförsamling
 Republiken Kongos nationalförsamling
 Kubas nationalförsamling
 Kuwaits nationalförsamling
 Laos nationalförsamling
 Lesothos nationalförsamling
 Madagaskars nationalförsamling
 Malawis nationalförsamling
 Malis nationalförsamling
 Mauritaniens nationalförsamling
 Mauritius nationalförsamling
 Namibias nationalförsamling
 Nicaraguas nationalförsamling
 Nigerias nationalförsamling
 Nigerias nationalförsamling
 Nigers nationalförsamling
 Nordkoreas nationalförsamling
 Pakistans nationalförsamling
 Polens nationalförsamling
 Saint Kitts och Nevis nationalförsamling
 São Tomé och Príncipes nationalförsamling
 Senegals nationalförsamling
 Serbiens nationalförsamling
 Seychellernas nationalförsamling
 Sloveniens nationalförsamling
 Sudans nationalförsamling
 Surinams nationalförsamling
 Sydafrikas nationalförsamling
 Sydkoreas nationalförsamling
 Tajikistans nationalförsamling
 Tanzanias nationalförsamling
 Tchadsnationalförsamling
 Thailands nationalförsamling
 Togos nationalförsamling
 Tunisiens nationalförsamling
 Turkiets nationalförsamling
 Ugandas nationalförsamling
 Venezuelas nationalförsamling
 Vietnams nationalförsamling
 Vitrysslands nationalförsamling
 Zambias nationalförsamling

Tidigare nationalförsamlingar 
 Preussiska nationalförsamlingen (1848)
 Tyska nationalförsamlingen, Frankfurtparlamentet 1848–1849

Regioner 
 Republika Srpskas nationalförsamling
 Québecs nationalförsamling
 Wales nationalförsamling

Se även
 Deputeradekammare
 Representanthus

Lagstiftande församlingar